Не́вилл () — английское мужское имя и фамилия.

 Невиллы — английский дворянский род, достигший зенита своего могущества во время войны Алой и Белой розы.

Персоналии 
 Невилл, Аарон (род. 1941) — американский певец.
 Невилл, Александр, архиепископ Йорка (ок. 1340—1392) — архиепископ Йоркский, сын Ральфа де Невилла, 2-го барона Невилла из Рэби.
 Невилл, Анна (1456—1485) — королева Англии, супруга Ричарда III.
 Невилл, Гари (род. 1975) — английский футболист.
 Невилл, Генри (посол) (1564—1615) — английский политик и дипломат.
 Невилл, Джон (актёр) (1925—2011) — английский актёр театра и кино.
 Невилл, Джон, 1-й маркиз Монтегю (ок. 1431—1471) — английский аристократ и военачальник, активный участник Войны Алой и Белой Розы.
 Невилл, Дэвид (1984) — американский спринтер, чемпион и призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
 Невилл, Изабелла (1451—1476) — дочь «делателя королей» Ричарда Невилла, графа Уорика.
 Невилл, Кит (1884—1959) — американский политик, 18-й губернатор Небраски.
 Невилл, Крис (1925—1980) — американский писатель-фантаст.
 Невилл, Кэтрин (род. 1945) — американская писательница.
 Невилл, Мэри (род. 1961) — английская и британская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 
 Невилл, Ранульф, 1-й барон Невилл из Рэби (1262—1331) — лорд Рэби с 1282 года, 1-й барон Невилл из Рэби, сын Роберта (II) де Невилла.
 
 Невилл, Роберт Каммингс (род. 1939) — американский философ и теолог. Эксперт в области биоэтики.
 Невилл, Сесилия (1415—1495) — супруга Ричарда Плантагенета, герцога Йоркского, мать английских королей Эдуарда IV и Ричарда III.
 Невилл, Сесилия, герцогиня Уорик (ок. 1425—1450) — графиня Вустер, дочь Ричарда Невилла и Элис Монтегю.
 Невилл, Уильям, 1-й граф Кент (ок. 1410—1463) — лорд-адмирал Англии.
 Невилл, Уэнделл (1870—1930) — генерал-майор, 14-й комендант корпуса морской пехоты США.
 Невилл, Фил (1977) — английский футболист.
 Невилл, Хамфри (ок. 1439 — 1469) — английский рыцарь и землевладелец.
 Невилл, Харви (род. 2002) — ирландский футболист.
 Невилл, Эрик Гарольд (1889—1961) — английский математик.

Прочее 
 Барон Невилл — английский пэрский титул, который носили представители рода Невиллов.
 Барон Невилл из Рэби — английский пэрский титул, существовавший с 1295 года.

См. также 
 Роберт де Невилл из Мидлхэма (ок. 1287—1319) — лорд Мидлхэм, английский рыцарь, старший сын Ранульфа де Невилла.
 Роберт I де Невилл (ок. 1223—1282) — лорд Рэби и Бранкепета, сын Джеффри (VII) Фиц-Роберта де Невилла и Джоанн де Монмут.
 Роберт II де Невилл (ок. 1240—1271) — лорд Мидлхэма, сын Роберта I де Невилла от первого брака с неизвестной.
 Невилл Лонгботтом — персонаж поттерианы.